est la formule brute de plusieurs isomères.

 Antibiotique
 cloxacilline, numéro CAS 
 Anticoagulant
 rivaroxaban, numéro CAS